Амра Садикович (; родилась 6 мая 1989 года в Прилепе, Югославия) — швейцарская теннисистка югославского происхождения.
 Победительница 19 турниров ITF (8 — в одиночном разряде).

Общая информация 
У Амры есть трое братьев и сестёр: старшая Семра и младшие — Мелисса и Ники. Отец семейства работает в строительной компании в Лупфиге, куда он в 2004-м году перевёз всех своих детей (первоначально югославы обосновались в другой коммуне кантона Аргау: Бире).

Садикович в теннисе с 9 лет; любимое покрытие — хард.

В 2007-м году Амра получила гражданство Швейцарии.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (11)

Победы (8)

Поражения (3)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (25)

Победы (11)

Поражения (14)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1989 году
Родившиеся 6 мая
Родившиеся в Прилепе
Теннисисты Швейцарии